Heydon ist der Familienname folgender Personen:

 John Heydon (Pseudonym Eugenius Theodidactus; * 1629g, † gegen 1670), englischer Schriftsteller, Astrologe, Okkultist und Rosenkreuzer
 Patritius von Heydon (1648–1730), deutscher Augustinerchorherr und von 1682 bis 1730 der 40. Propst des Klosters Rohr